— японська аніме-студія. Відома такими серіалами, як «RahXephon», «Wolf's Rain», «Scrapped Princess», «Eureka Seven», «Angelic Layer» та «Сталевий алхімік».
«Bones» заснували співробітники компанії «Sunrise» — Масахіко Мінамі, Коджі Осака і Тошіхіро Кавамото, в жовтні 1998 року. Одним з перших проектів студії була сумісна з «Sunrise» робота над фільмом «Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door», що базується на аніме-серіалі «Cowboy Bebop».

Роботи студії

Аніме-серіали

Фільми 
 Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door (1 вересня 2001), спільно з «Sunrise»
 RahXephon Tagen Hensokyoku (19 квітня 2003)
 Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (23 липня 2005)
 Sword of the Stranger (29 вересня 2007)
 Eureka Seven Pocket Full Of Rainbows (25 квітня 2009)

Посилання 
 Офіційний сайт  
  Студія Bones в енциклопедії Anime News Network 

Аніме-студії
Підприємства, засновані 1998
Засновані в Японії 1998